Tannenbach ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Tannenbach (Gemeinde Lochau), Ortsteil von Lochau im Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Tannenbach (Horgen), Ortsteil von Horgen im Bezirk Horgen, Kanton Zürich,
 Tannenbach (Heinersreuth), Ortsteil der Gemeinde Heinersreuth im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Tannenbach (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut im Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Tannenbach, deutsche Übersetzung des slawischen jedlica, eines möglichen Etymons für den Namen der Marktgemeinde Edlitz im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Gewässer:
 Tannenbach, Oberlauf des Balesfelder Bachs im Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Tannenbach (Donau), linker Zufluss der Donau beim Ortsteil Lüftlberg, Stadtteil Hacklberg, Passau, Regierungsbezirk Niederbayern
 Tannenbach (Faustnitz), rechter Oberlauf der Faustnitz (zur Murach) bis nach Tannenschleife, Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern, die in die  mündet
 Tannenbach (Gosenbach), linker Zufluss des Gosenbachs bei Spänfleck, Gemeinde Gesees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Tannenbach (Holzmühlenbach), linker Zufluss des Holzmühlenbachs (über seinen Unterlauf Dürrenbach zur Lautracher Ach, zur Iller) bei Reinthal, Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Tannenbach (Hopfenseeachen), rechter Zufluss der („Hinteren“) Hopfenseeachens (zum Hopfensee) bei der Tannenmühle, Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Tannenbach (Leiblach), rechter Zufluss der Leiblach bei Hergensweiler, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Tannenbach (Melchsee), östlicher Zufluss des Melchsees bei Melchsee-Frutt, Gemeinde Kerns, Kanton Obwalden, Schweiz
 Tannenbach (Roter Main), linker Zufluss des Roten Mains bei Hahnenhof, Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Tannenbach (Sauklingenbach), rechter Zufluss des Sauklingenbachs im Bombensee im Einkorn­wald, Stadt Schwäbisch Hall. Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Tannenbach (Zwickauer Mulde), linker Zufluss der Zwickauer Mulde in Schönheide, Erzgebirgskreis, Sachsen

Ähnliche Namen:

 Tannen-Bach, rechter Zufluss des rechten Teilungsarms der Schwarzach (zur Naab) gegenüber Niederpremeischl, Gemeinde Schönthal, Landkreis Cham, Bayern; mit längeren Oberlauf Buchbach

Siehe auch:
 Tanne
 Tannbach
 Tännelbach
 Tannenbächle